

Cinema 
Kilroy Was Here – film del 1947 diretto da Phil Karlson
Kilroy Was Here – film del 1983 diretto da Brian Gibson e Jerry Kramer

Altro 
Kilroy was here – espressione della cultura popolare americana
Kilroy Was Here – album dei Styx